Чангу:

 Чангу — корейский ударный музыкальный инструмент, род двустороннего барабана.
 Чангу — озеро в штате Сикким (Индия).
 Чангу Нараян — неварский город и храмовый комплекс в долине Катманду в Непале.